Die Weltmeisterschaft der Damen im 10-Ball 2009 fand vom 2. bis zum 6. Juni 2009 statt. Austragungsort der vom Weltverband World Pool-Billiard Association (WPA) erstmals ausgetragenen Weltmeisterschaft war Manila auf den Philippinen. Rubilen Amit gewann das Turnier und sicherte sich somit das Preisgeld in Höhe von 20.000 $.

Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an dem Turnier teil, die zunächst in acht Sechser-Gruppen im Modus Jeder gegen Jeden spielten. Die Gruppenbesten erhielten zunächst jeweils ein Freilos, während die Gruppenzweiten und Gruppendritten im K.O.-Modus gegeneinander antraten. Danach ging es regulär im K.O.-Modus weiter.

Turnierverlauf ab dem Viertelfinale

Preisgelder

Weblinks 
Turnierhomepage

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Manila
Frauenbillardturnier